Zehrkraut ist ein deutscher Name für folgende Pflanzenarten:

Stachys officinalis, siehe Heil-Ziest.
Galium odoratum, siehe Waldmeister.